

Великий Бучек — село в гміні Ліпка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Великий Бучек — село в гміні Рихталь Кемпінського повіту Великопольського воєводства